Santa Elena – miasto w Argentynie, w prowincji Entre Ríos, w departamencie La Paz
 Santa Elena − miasto w Ekwadorze, w prowincji Santa Elena
 Santa Elena – kanton w Ekwadorze, w prowincji Santa Elena
 Santa Elena – jedna z prowincji Ekwadoru
 Santa Elena de Arenales – miasto w Wenezueli, w stanie Mérida
 Santa Elena de Uairén – miasto w Wenezueli, w stanie Bolívar
 Santa Elena de Jamuz – gmina w Hiszpanii, w prowincji León, w Kastylii i León
 Santa Elena – gmina w Hiszpanii, w prowincji Jaén, w Andaluzji